Bătălia de la Caldiero desemnează mai multe ciocniri militare, putându-se referi la:

Bătălia de la Caldiero (1796): o armată austriacă sub comanda lui Alvinczi a administrat o înfrângere tactică armatei franceze a lui Bonaparte.
Bătălia de la Caldiero (1805): o armată franceză condusă de Masséna s-a ciocnit cu armata austriacă a Arhiducelui Carol de Austria-Teschen.
Lupta de la Caldiero (1809): trupe franco-italiene, conduse de Eugène de Beauharnais se ciocnesc cu austriecii, în timpul celei de-a Cincea Coaliții
Bătălia de la Caldiero (1813): o armată franceză condusă de Eugène de Beauharnais a învins o armată austriacă în timpul Războiului celei de-a Șasea Coaliții